Ушка́нка:

 Ушканка — река в России, протекает в Красноярском крае.
 Ушканка — посёлок в Ужурском районе Красноярского края.